Турбат:
 Турбат — город в Пакистане
 Турбат (Казахстан) — село, Казыгуртский район, Южно-Казахстанская область
 Турбат (имя) — азербайджанское и туркменское личное имя (женское).